Арахова — греческий топоним. Может означать:

 Арахова — малый город.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.